Scotland bezeichnet
 in englischer Sprache Schottland
 den Namen der früheren Hanseatic für die Überführung nach Hamburg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scotland (Alabama)
 Scotland (Arkansas)
 Scotland (Connecticut)
 Scotland (Georgia)
 Scotland (Indiana)
 Scotland (Kalifornien)
 Scotland (Maine)
 Scotland (Maryland)
 Scotland (Massachusetts)
 Scotland (Mississippi)
 Scotland (Missouri)
 Scotland (New Hampshire)
 Scotland (Ohio)
 Scotland (Pennsylvania)
 Scotland (South Dakota), im Bon Homme County
 Scotland (Texas)
 Scotland (Virginia)
 Scotland Beach (Maryland)
 Scotland Fork (Mississippi)
 Scotland Neck (North Carolina)

Personen:
 Eduard Scotland (1885–1945), deutscher Architekt
 Egon Scotland (1948–1991), deutscher Journalist und Kriegsopfer
 Jason Scotland (* 1979), Fußballspieler aus Trinidad & Tobago
 Ken Scotland (* 1936), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Patricia Scotland, Baroness Scotland of Asthal (* 1955), britische Politikerin und Juristin

Siehe auch:
 Schottland (Begriffsklärung)